В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA German Open 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Ніколь Брандтке і Елна Рейнах виграли титул, у фіналі перемігши пару Гана Мандлікова і Яна Новотна 6-2, 6-1.

Сіяні пари 

 Лариса Нейланд /  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
 Гана Мандлікова /  Яна Новотна (фінал)
 Мері Джо Фернандес /  Бетсі Нагелсен (2-ге коло)
 Катріна Адамс /  Лорі Макніл (півфінал)

 Еліз Берджін /  Мерседес Пас (чвертьфінал)
 Ніколь Брандтке /  Елна Рейнах (чемпіонки)
 Наталія Медведєва /  Лейла Месхі (1-ше коло)
 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA German Open